Le Canapé rouge peut désigner :
 Le Canapé rouge, film de Marie Rivière et Éric Rohmer (2004)
 Le Canapé rouge, téléfilm de Marc Angelo (2007)
 Le Canapé rouge, roman de Michèle Lesbre (2007)